It Won't Be Long – traccia dell'album With the Beatles dei The Beatles del 1963
It Won't Be Long singolo di Alison Moyet del 1991
It Won't Be Long – album degli Shout del 1988